Maria van Orléans (1457-1493), een dochter van Karel van Orléans en van Maria van Kleef
 Maria van Orléans (1813-1839), de tweede dochter van de latere koning Lodewijk Filips I van Frankrijk en van Marie Amélie van Bourbon-Sicilië